Aardrijkskunde
 François, gemeente in het Franse departement Deux-Sèvres
Francois (Canada), een dorp op het Canadese eiland Newfoundland
 Le François, gemeente in het Franse departement Martinique
 Saint-François, gemeente in het Franse departement Guadeloupe
 Vitry-le-François, gemeente in het Franse departement Marne

Gekroonde hoofden
 Frans I van Frankrijk (François Ier) (1494-1547), koning van Frankrijk (1515-1547)
 Frans II van Frankrijk (François II) (1544-1560), koning van Frankrijk (1559-1560)

Kunst
 Françoisvaas, Oud-Griekse zwartfigurige vaas in het Museo Archeologico in de Italiaanse stad Florence

Media
 Vincent, François, Paul... et les autres, Franse film uit 1974
 Violette et François, Franse film uit 1977

Muziek
 François, album van de Franse zangeres Desireless

Personen met de achternaam François
 Albert François, Belgisch advocaat, verzetsstrijder en politicus
 Charles François, Belgisch schrijver en systeemwetenschapper
 Clara François, Belgisch roeister
 Claude François, Frans zanger
 Curt von François, Duits militair en ontdekkingsreiziger
 Déborah François, Belgisch actrice
 Émile François, Belgisch advocaat en politicus
 Emmanuel François, Belgisch advocaat en politicus
 Frédéric François, Belgisch journalist en politicus
 Frédéric François, Belgisch zanger
 Gert François, Belgisch slagwerker
 Guy François, Belgisch voetballer
 Hermann von François, Duits militair
 Jacqueline François, Frans zangeres
 Jean Pierre Adrien François, Nederlands jurist
 Jef François, Belgisch politicus en Vlaams activist
 Joannes Henri François, Nederlands schrijver en (homo)activist
 Jules François, Belgisch arts en hoogleraar
 Jurgen François, Belgisch wielrenner
 Luc François, Belgisch historicus en hoogleraar
 Paul François, Belgisch geestelijke, dirigent en muziekpedagoog
 Paul François, Belgisch politicus
 Pierre François, Belgisch advocaat en voetbalbestuurder
 Sandrine François, Frans zangeres

Transport
 François, Nederlands schip

Voornaam
 François, jongensnaam